Kulli (estonsky přibližně „Jestřebí“) je jméno vícera estonských sídel:

 Kulli (Lümanda) — vesnice v obci Lümanda v kraji Saaremaa
 Kulli (Kärla) — vesnice v obci Kärla v kraji Saaremaa
 Kulli (Hummuli) — vesnice v obci Hummuli v kraji Valgamaa
 Kulli (Varbla) — vesnice v obci Varbla v kraji Pärnumaa
 Kulli (Rannu) — vesnice v obci Rannu v kraji Tartumaa
 Kulli (Raasiku) — vesnice v obci Raasiku v kraji Harjumaa